

Art et culture 
She, she ou S.H.E. peut désigner :

musique
 she, un projet musical polonais ;
 She, une chanson de Charles Aznavour, 1974 ;
 She, une chanson du groupe punk américain Green Day ;
 She, un album de la chanteuse française Viktor Lazlo ;
 S.H.E, un groupe féminin taïwanais ;

cinéma
 She, un film de 1917 de Kenean Buel ;
 She, le titre original de La Source de feu, un film de 1935 de Lansing C. Holden et Irving Pichel ;

Autres 
 She, un roman de Henry Rider Haggard ;
 She-Hulk, un personnage de Marvel Comics ;
 She-Venom, un personnage de Marvel Comics.

Hydronyme 

 She, une rivière de la province chinoise du Hubei, affluent du fleuve Yangzi Jiang.

Autres 
She aussi peut désigner :
 She, un des  ethniques officiellement identifiés par la République populaire de Chine ;
 xian de She, une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 xian de She, une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 she, un pronom personnel féminin en anglais moderne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre